En Pologne, Kłodzin peut désigner :

 Kłodzin, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kłodzin, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Kłodzin, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.